Кармен Антимо Ардженциано () (27 октомври 1943 г. – 10 февруари 2019 г.) е американски актьор.

Умира на 10 февруари 2019 г. на 75 години.

Източници

Външни препратки 
 

Американски актьори и актриси
Родени в Пенсилвания
Починали в Лос Анджелис